DQ har flere betydninger. Oftest er der tale om forkortelser af engelske ord.

 Disqualification – Diskvalificeret (bokseudtryk)
 Dairy Queen – en fastfoodkæde
 Dan Quayle – en amerikansk politiker
 Data quality – data kvalitet
 Drama Queen – dansk sanger
 Dragon Quest – et konsol- og rollespil